Merkur kan avse:

Merkur (företag) – ett textilföretag i Borås 1922–1978 
Merkurhuset –  en kontorsfastighet belägen på Skeppsbron i Göteborg
Merkur Spiel-Arena – en multifunktionsarena i Düsseldorf i Tyskland
Münchner Merkur – en tysk regional dagstidning för München och södra Bayern
Merkur (bilmärke) – ett bilmärke från Ford 1985–1989